Конхунто Кампестре Арас има више значења:

 Конхунто Кампестре Арас (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Конхунто Кампестре Арас (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику